Дацин:

 Дацин — городской округ в провинции Хэйлунцзян Китайской народной республики. 
 Дацин — супергигантское нефтяное месторождение, крупнейшее в Китае.